Igor Brešan – giornalista, fumettista, cantautore, poeta e compositore croato
 Ivo Brešan – scrittore, drammaturgo e sceneggiatore croato
 Uta Bresan – cantante e conduttrice televisiva tedesca
 Vinko Brešan – regista croato